Енисе́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Енисейская улица — прежнее название улицы Варвашени в Минске.

Казахстан 
 Енисейская улица — улица в Алма-Ате.

Крым 
 Енисейская улица — улица в Симферополе.

Россия 
 Енисейская улица — улица в Абакане.
 Енисейская улица — улица во Владивостоке.
 Енисейская улица — улица в Екатеринбурге.
 Енисейская улица — улица в Казани.
 Енисейская улица — улица в Красноярске.
 Енисейская улица — улица в Москве.
 Енисейская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Енисейская улица — улица в посёлке Парголово, Санкт-Петербург.
 Енисейская улица — улица в Самаре.
 Енисейская улица — улица в Томске.
Енисейская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Енисейская улица — улица в Запорожье.
 Енисейская улица — улица в Донецке.
 Енисейская улица — улица в Киеве.